Ахмадабад:

 Ахмадабад — город в штате Гуджарат, Индия.
 Ахмадабад — округ в штате Гуджарат, Индия.
 Ахмадабад — деревня в Пакистане, в составе территории Гилгит-Балтистан.